Termin -{Pa}- ima više značenja.

 Protaktinijum, hemijski element.
 Pančevo, registarska oznaka
 Paskal (jedinica), jedinica za pritisak
 Fosfatidinska kiselina, oznaka hemikalije
 Pozicioni ugao, astronomski termin